Буена Виста 1. Сексион има више значења:

 Буена Виста 1. Сексион (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Буена Виста 1. Сексион (Такоталпа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику